In Berlin bestehen folgende Priesterseminare:
 das Priesterseminar St. Petrus (Berlin),
 das Priesterseminar Redemptoris Mater Berlin.